Zowel vader als zoon Jean Thonon waren beeldhouwer in het prinsbisdom Luik.
 Jean Thonon sr. (16e-17e eeuw)
 Jean Thonon jr. (1610-1673)